Стра́жа (устар.) — группа вооружённых людей, несущих охрану кого-либо, чего-либо, а кроме того название населённых пунктов.

Охрана 
 Стража — у древних народов, до разделения времени на часы, самый небольшой промежуток времени.
 Стража у гроба — стража, приставленная охранять гробницу Христа после его погребения.
 Земская стража | Карантинная  стража | Конвойная стража | Корчемная стража | Пограничная стража

Топоним

Белоруссия 
 Стража — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Стража — село в Смолянской области.
 Стража — село в Тырговиштской области.

Россия 
 Стража — деревня в Котласском районе Архангельской области.

См. также 
 Суточный богослужебный круг
 Охрана | Физическая охрана | Стражник | Сторож | Страж порога | Ночная стража
 «Стража! Стража!»
 «Стража»

Примечания